

Personalitats 
 Ievgueni Podgorni, gimnasta olímpic rus
 Nikolai Podgorni, president de la URSS entre el 1965 i el 1977

Localitats 
 Podgorni (Rodnikí), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Podgorni (Moldavànskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Podgorni (Zàssovskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Podgorni (Timiriàzeva), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Podgorni (Maikop), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Podgorni (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Podgorni (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia